Хираи может означать:

 Хираи, Кадзуо (род. 1960) — полномочный исполнительный заместитель директора японской корпорации Sony.
 Хираи, Кэн (род. 1972) — японский ритм-н-блюзовый и поп-певец.
 Хираи, Таро (известен под псевдонимом Эдогава Рампо; 1894—1965) — японский писатель и критик.
 Хираи — железнодорожная станция на линии Тюо-Собу, расположенная в специальном районе Эдогава, Токио.
 Хираи, Момо (род. 1996) - японская певица, участница южнокорейской гёрл-группы группы Twice.